Aschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Aschauer (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Alfred Aschauer (1931–2013), deutscher Bildhauer
 Anton Aschauer (1897–1976), bayerischer Politiker 
 Bernhard Aschauer (* 1945), deutscher Rodler
 Johannes Aschauer (* 1970), begründete 2010 mit Otto Klär und David Zwilling den Jerusalemweg
 Josef Aschauer (1902–1995), deutscher Bergsteiger und Sportler
 Mario Aschauer (* 1980), österreichischer Pianist, Organist, Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Verena Aschauer, Geburtsname von Verena Hanshaw (* 1994), österreichische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Aschauer Klamm
 Aschauer Ache
 Aschau